Manchester kan syfta på:

 Manchester (tyg) – också känt som Corduroy
"Manchester" – randig, pistad åkyta i fristilsåkning på skidor
 Manchester Baby – den första digitala programlagringsbara datorn
 Manchesterkodning – en självsynkroniserande bitkodning vid datorkommunikation
 Avro Manchester – ett dubbelmotorigt bombplan som användes av RAF under andra världskriget
 Manchester High School – en skola i England
 University of Manchester – ett traditionellt (red brick) universitet i Manchester, England
 Manchester Business School – en av världens ledande handelshögskolor

Geografi

Jamaica 

 Parish of Manchester

Storbritannien

 Manchester
 Manchester (storstadsdistrikt)
 Greater Manchester
 Manchesterkanalen – en kanal i Nordvästra England

Flygplatser
 Manchester Airport – en flygplats nära Manchester, England
 City Airport Manchester – en flygplats tidigare känd som Manchester Barton Aerodrome, England

USA
 
 Manchester, Connecticut
 Manchester, Iowa
 Manchester, Kansas
 Manchester, Kentucky
 Manchester, Maine
 Manchester-by-the-Sea – ofta benämnd bara "Manchester"
 Manchester, Michigan
 Manchester, New Hampshire – det största Manchester i USA och den största staden i New Hampshire
 Manchester, Ohio
 Manchester, Pennsylvania
 Manchester, South Dakota
 Manchester, Tennessee
 Manchester, Vermont
 Manchester, Missouri

Personer med efternamn
Melissa Manchester (född 1951), amerikansk sångare/låtskrivare

Sport
Manchester United FC – en fotbollsklubb 
 Manchester United WFC – en fotbollsklubb 
Manchester City FC – en engelsk professionell fotbollsklubb i Manchester 
 Manchester City WFC – en fotbollsklubb 
FC United of Manchester – en fotbollsklubb i Manchester i England 
 
 Manchester Storm – ett ishockeylag i Manchester, England 1995–2002 
Manchester Phoenix – ett ishockeylag i Manchester, England